Duplo (batoniki) − batoniki marki Ferrero
 Duplo (klocki) − seria klocków marki Lego